La Mongolie est un État d'Asie.
 La Mongolie-Intérieure est une région autonome de Chine.
La Mongolie-Extérieure était une entité administrative de la dynastie Qing (1644–1912).
 La Grande Mongolie est une région historique.

Voir aussi 
 Mongol (langue)
 Mongols (peuple)
 Mogholistan